

Села:
 Ниви — Львівська область, Золочівський район
 Ниви — Львівська область, Львівський район

Село:
 Ниви — , Велізький район

Див. також 
 Ніви
 Нива
 Ниви-Губинські
 Ниви-Золочівські